Индустриальная () — название станций метро.
 Индустриальная (станция метро, Харьков) — станция Харьковского метрополитена.
 Индустриальная — название станции метро «Имени А. С. Масельского» в 1978—2004 годах.